Sandomir est le nom en russe de la ville polonaise de Sandomierz.
 Le docteur Sandomir, ou Irénée-Louis Sandomir est un des pseudonyme d'Emmanuel Peillet ( - ), est le fondateur du Collège de 'Pataphysique.